Pothos (mythologie), een persoon uit de Griekse mythologie
 Pothos (geslacht), een plantengeslacht
 Epipremnum aureum, een binnenhuisplant, voorheen gegroepeerd onder bovenstaande geslacht

Zie ook
 Pothos Argyros
 Pathos